Track Records
Hidden track
Track day
Road & Track
Track Designer
Track & Field News
Train on a Track
Campanha de Kokoda Track
Desambiguação